Radonia peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Radonia, un village de la voïvodie de Łódź
 Radonia, un village de la voïvodie de Silésie